Division III i fotboll 1974 var 1974 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1975. Lag 10-12 i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Notabelt
IFK Arvika svarade för en ovanlig bedrift så pass högt upp i seriesystemet då laget gick obesegrat genom sin serie. (Falu BS, Jonsered och Jönköpings Södra var nära att upprepa Arvikas bedrift när de vann serie men till slut förlorade de varsin match.) Lyckan stod emellertid inte värmlänningarna bi, de förlorade en match i kvalspelet och gick miste om uppflyttning. Arvikas antites denna säsong var Borås AIK som inte lyckades vinna någon match.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Matcherna i tredje omgången spelades på neutral plan, IFK Luleå - Hudiksvalls ABK i Örnsköldsvik och Sandåkerns SK - Falu BS i Härnösand.
IFK Luleå och Falu BS uppflyttas till division II 1975.

Grupp 2

Matcherna i tredje omgången spelades på neutral plan, BK Derby - IFK Arvika i Karlskoga och Blomstermåla IK - Edsbro IF i Norrköping.
Blomstermåla IK och BK Derby uppflyttas till division II 1975.

Grupp 3

N1: Matchen Jönköpings Södra IF - Jonsereds IF spelades inte eftersom den saknade betydelse för uppflyttningen.
Matchen i tredje omgången mellan IFK Hässleholm och Borstahusens BK spelades på neutral plan i Helsingborg.
IFK Hässleholm och Jönköpings Södra IF uppflyttas till division II 1975.

Källor

Fotboll i Sverige 1974
1974
Fotbollssäsongen 1974